Amerikai Egyesült Államok
Roznov, texasi város
 Románia
Roznov, Neamț megyei város
lásd még
 Rožnov (egyértelműsítő lap)